Bubble Gum bzw. Bubble gum  steht für:
 Bubble Gum, eine Sorte Kaugummi, siehe Kaugummi #Kaugummi zum Herstellen von Blasen (Bubble Gum)
 Bubble gum, Lied (1965) von Brigitte Bardot

Bubblegum  steht für:
 Bubblegum, Musikgenre
 Bubblegum, Lied (2004) von Mark Lanegan
 Bubblegum, Lied (2008) auf Life in the Concrete Jungle von B. G. (Rapper) & the Chopper City Boyz
 Bubblegum, Lied (2014) von Jason Derulo
 Bubblegum dance, einer der Nachfolger von Eurodance

Siehe auch:
 Babbelgamm